Чемпіонат світу з шахів серед жінок 1962 проходив у два етапи: кандидатський турнір і чемпіонський матч. У матчі перемогу здобула Нона Гапріндашвілі, яка здолала чинну тоді чемпіонку Єлизавету Бикову й стала п'ятою чемпіонкою світу в історії шахів.

Кандидатський турнір 1961 
Кандидатський турнір пройшов у місті Врнячка-Баня (Югославія) в жовтні — листопаді 1961 року. На цьому турнірі перемогу здобула Нона Гапріндашвілі, яка на два очки випередила найближчу конкурентку.

 {| class="wikitable"
|+ Кандидатський турнір 1961
|-
! !! Учасниця !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! 15 !! 16 !! 17 !! Очки !! Tie break
|- style="background:#cfc;"
| 1 ||  || — || 1 || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || ½ || 1 || 1 || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || 13 ||
|-
| 2 ||  || 0 || — || 0 || ½ || 1 || 1 || 1 || ½ || 1 || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 11 ||
|-
| 3 ||  || ½ || 1 || — || ½ || 1 || 0 || 0 || 1 || 0 || ½ || 1 || ½ || 1 || 1 || 0 || 1 || 1 || 10 ||
|-
| 4 ||  || ½ || ½ || ½ || — || 0 || 0 || ½ || ½ || 1 || ½ || ½ || 1 || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || 9½ || 68.00
|-
| 5 ||  || 0 || 0 || 0 || 1 || — || 1 || 0 || ½ || 1 || 1 || 0 || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || ½ || 9½ || 67.75
|-
| 6 ||  || 0 || 0 || 1 || 1 || 0 || — || 1 || 0 || 0 || ½ || 0 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 9½ || 64.00
|-
| 7 ||  || 0 || 0 || 1 || ½ || 1 || 0 || — || 1 || 1 || ½ || ½ || ½ || ½ || 0 || 1 || ½ || 1 || 9 || 66.50
|-
| 8 ||  || 0 || ½ || 0 || ½ || ½ || 1 || 0 || — || 1 || 1 || ½ || 0 || 1 || 1 || 0 || 1 || 1 || 9 || 65.00
|-
| 9 ||  || ½ || 0 || 1 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || — || 1 || ½ || 1 || 1 || ½ || ½ || 1 || 1 || 9 || 63.25
|-
| 10 ||  || 0 || ½ || ½ || ½ || 0 || ½ || ½ || 0 || 0 || — || 1 || 1 || ½ || 1 || 0 || 1 || 1 || 8 ||
|-
| 11 ||  || 0 || ½ || 0 || ½ || 1 || 1 || ½ || ½ || ½ || 0 || — || ½ || 0 || ½ || ½ || ½ || ½ || 7 ||
|-
| 12 ||  || ½ || ½ || ½ || 0 || ½ || 0 || ½ || 1 || 0 || 0 || ½ || — || 1 || 0 || ½ || 0 || ½ || 6 || 48.75
|-
| 13 ||  || ½ || ½ || 0 || ½ || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || ½ || 1 || 0 || — || 1 || 1 || ½ || 0 || 6 || 46.50
|-
| 14 ||  || ½ || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || 1 || 0 || ½ || 0 || ½ || 1 || 0 || — || 1 || 0 || 1 || 6 || 42.25
|-
| 15 ||  || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || ½ || 1 || ½ || ½ || 0 || 0 || — || 0 || 1 || 5½ || 40.50
|-
| 16 ||  || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || 0 || ½ || 1 || ½ || 1 || 1 || — || 1 || 5½ || 31.00
|-
| 17 ||  || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || ½ || 1 || 0 || 0 || 0 || — || 2½ ||
|}

Матч за звання чемпіонки світу 1962 
Матч за звання чемпіонки світу з шахів між чемпіонкою світу Єлизаветою Биковою і претенденткою Ноною Гапріндашвілі проходив від 18 вересня до 17 жовтня 1962 року в Москві.

 Головний арбітр — Ніна Грушкова-Бельська (Чехословаччина).
 Секунданти Гапріндашвілі — Михайло Шишов.
 Секунданти Бикової — Юхим Коган.

Після першої половини змагання Гапріндашвілі вже фактично вирішила результат матчу на свою користь — 5 виграшів і 3 нічиї. Надалі вона продовжувала володіти ініціативою й достроково перемогла — 9 : 2 (+7 −0 =4); не програвши жодної партії, вона, як і Віра Менчик, стала чемпіонкою світу у 21 рік.

Примітки

Література 
 Шахи: енциклопедичний словник / гол. ред. А. Є. Карпов. — М.: Радянська енциклопедія, 1990. — С. 78. — 624 с. — 100 000 екз. — ISBN 5-85270-005-3.

Чемпіонати світу із шахів серед жінок
1962 у шахах
1962
 0918
Жовтень 1961
Листопад 1961
 18-30
 1-17